

Codici 
 ODA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ouadda (Repubblica Centrafricana)
 ODA – acronimo di "Ordine di Acquisto", usato nel campo economico

Geografia 
 Ōda – città giapponese della prefettura di Shimane

Persone 
 Oda (m. dopo il 903) – moglie di Arnolfo di Carinzia, Regina di Baviera e Regina dei Franchi orientali, Regina consorte d'Italia ed infine Imperatrice
 Oda di Canterbury (880 circa – 958) – arcivescovo di Canterbury e santo del X secolo
 Oda (m. dopo il 973) – moglie di Ermanno Billung
 Oda di Meißen (996 circa – m. dopo il 1018) ) – nobile sassone, moglie di Boleslao I, che in seguito divenne re di Polonia

 Eiichirō Oda  – fumettista giapponese, famoso soprattutto per essere l'autore di One Piece

Altro 
 Shinya Oda – personaggio del videogioco Persona 5
 Clan Oda – famiglia della nobiltà feudale giapponese

Altri progetti